skandal – cecha jakiegoś upublicznionego oburzającego faktu (zdarzenia) np. ujawnienie nagrania audiowizualnego polityka przyjmującego łapówkę
 Skandal (teologia) – działanie prowadzące innych do grzechu, zgorszenie, przen. skała potknięcia, zawada
 „Skandale” – niewydawany już polski brukowiec
 Skandal – zespół muzyczny
 Skandal – album muzyczny wydany przez Molestę
 Skandal – pseudonim byłego piosenkarza punkrockowego zespołu Dezerter

Filmy 
 Skandal (Hets) – film fabularny reż. Alf Sjöberg, 1944 Szwecja
 Skandal – film fabularny reż. Akira Kurosawa, 1950 Japonia
 Skandal (Le Scandale) – film fabularny reż. Claude Chabrol, 1966 Francja
 Skandal (Scandal) – film reż. Michael Caton-Jones, 1989 Wielka Brytania
 Skandal – amerykański serial dramatyczny

Zobacz też 
 
 Afera